Шкурупий () — фамилия. Известные носители:

 Шкурупий, Андрей Витальевич (род. 1976) — украинский футболист, полузащитник.
 Шкурупий, Гео Данилович (1903—1937) — украинский советский писатель, поэт и сценарист, представитель направления панфутуризм.

См. также 
 Шкурупии — село, Жовтневый сельский совет, Решетиловский район, Полтавская область, Украина.